Полк — многозначный термин.

 Полк — воинская часть, обычно входящая в состав дивизии или бригады.

Фамилия 
 Полк, Аманда (род. 1986) — американская гребчиха.
 Полк, Иезекиль (1747—1824) — военачальник периода Американской революции и дед 11-го президента США.
 
 Полк, Джон (род. 1963) — американский экс-гей, сторонник репаративной терапии.
 Полк, Джордж (1913—1948) — известный американский журналист CBS.
 Полк, Леонидас (1806—1864) — генерал армии КША, священник, двоюродный брат 11-го президента США.
 Полк, Люсиль Стюарт (более известна под фамилией Картер; 1875—1934) — одна из выживших пассажирок «Титаника».
 Полк, Оскар (1899—1949) — американский киноактёр.
 Чилдресс-Полк, Сара (1803—1891) — жена 11-го президента США.
 Полк, Трастен (1811—1876) — губернатор штата Миссури.
 Полк, Чарльз (1788—1857) — губернатор штата Делавэр.

Топоним 
 Полк — ряд округов в Соединённых Штатах Америки
 Полк — залив в Индийском океане.

Гражданская война в России 

 Полки Иисуса — белогвардейские вооруженные отряды (дружины), организованные во время Гражданской войны и интервенции в России православным духовенством для борьбы с Красной армией и Советской властью.

Компьютерные игры 
 Полк — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица.

См. также 
 Полков
 Полкский пролив
 Бессмертный полк